«Го́рдость и предубежде́ние» () — роман Джейн Остин, а также его экранизации.

Экранизации романа 
 «Гордость и предубеждение» — телефильм 1938 года (Великобритания)
 «Гордость и предубеждение» — фильм 1940 года с Грир Гарсон и Лоуренсом Оливье в главных ролях, реж. Роберт З. Леонард (США)
 «Гордость и предубеждение» — телесериал 1952 года, реж. Кэмпбелл Логан (Великобритания)
 «» — телесериал 1958 года (Великобритания)
 «» — телесериал 1967 года, реж. Джоан Крафт (Великобритания)
 «Гордость и предубеждение» — телесериал 1980 года с Элизабет Гарви в главной роли, реж. Сирил Кок (Великобритания, Австралия)
 «Гордость и предубеждение» — телесериал 1995 года с Колином Фёртом и Дженнифер Эль в главных ролях, реж. Саймон Лэнгтон (Великобритания)
 «Гордость и предубеждение» — фильм 2005 года с Кирой Найтли в главной роли, реж. Джо Райт (Великобритания, Франция)
 Гордость и предубеждение (саундтрек, 2005) — музыкальный саундтрек к кинофильму «Гордость и предубеждение» (2005 г.)

См. также 
 «Гордость и предрассудки» — фильм 2003 года с Кэм Хескин в главной роли, реж. Эндрю Блэк (США), действие происходит в наше время.
 «Невеста и предрассудки» — фильм 2004 года, индийская экранизация романа (Индия, США), в главных ролях Айшварья Рай и Мартин Хендерсон
 Гордость и предубеждение и зомби — фильм 2015 года, США, Великобритания, реж. Бёрр Стирс, в гл. ролях Лили Джеймс и Сэм Райли
 «Гордость и предубеждение» — телесериал 2014 года (Южная Корея), альтернативным названием является Omangwa Pyungyeon. Реж. Ким Чжин Мин.
 «Дневники Лиззи Беннет» — веб-сериал 2012 года (США), реж. Берни Су и Маргарет Данлэп, в гл. роли Эшли Клементс
 Мистер Гордость и Мисс Предубеждение (Ao Jiao & Pian Jian) — фильм 2017 года, Китай, в гл. роли Вэнь Мэн Ян

Примечания 

Экранизации произведений Джейн Остин